Det finns flera personer med namnet Jan Mårtensson eller Mårtenson:

Jan Mårtenson (född 1933), svensk diplomat, generaldirektör och författare av kriminalromarer
Jan Mårtensson (1936–2003), svensk journalist (Sydsvenska Dagbladet) och författare
Jan Mårtenson (född 1944), svensk författare, journalist och poet
Jan Mårtensson (född 1966), svensk professor i omvårdnad